Juruena (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Juruena (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso